A 2012-es WTCC olasz nagydíj volt a 2012-es túraautó-világbajnokság első fordulója. 2012. március 11-én rendezték meg az Autodromo Nazionale Monza-n, Monzában.

Időmérő 

 Y – Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Források 
 Hivatalos eredmények

Autóversenyzés Olaszországban
Monza sportélete
Olasz